Santuario della Madonna del Bagno è il nome di quattro santuari cattolici della provincia di Arezzo e della provincia di Perugia:
 il Santuario della Madonna del Bagno (Madonna del Carmine), in località Salutio, nel comune di Castel Focognano (Arezzo)

il Santuario della Madonna del Bagno, in località Senaia, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo);
il Santuario della Madonna del Bagno, in località Pergo, nel comune di Cortona (Arezzo).
il Santuario della Madonna del Bagno, in località Casalina, nel comune di Deruta (Perugia).

Collegamenti esterni 

Fonte: scheda nei "Luoghi della Fede", Regione Toscana